Департамент Хенераль-Окампо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 2135 км². Население — 7145 человек. Плотность населения — 3,30 чел./км².

Административный центр — Санта-Рита-де-Катуна.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Ла-Риоха.
Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хенераль-Бельграно
на востоке — с провинцией Кордова
на юге — с департаментом Хенераль-Сан-Мартин
на западе — с департаментами Хенераль-Хуан-Факундо-Кирога, Росарио-Вера-Пеньялоса

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха